Licheń – wieś w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Licheń – polska historyczna nazwa niemieckiego miasta Lychen
 Nowy Licheń – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin
 Licheń Stary – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin, w której znajduje się Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej